Казимир (Казимеж) Любомирский:
 Любомирский, Казимир (1813—1871) — польский композитор.
  (1869—1930) — польский дипломат и спортивный деятель.
 См. также 
  (1796—1823) — польский поэт, дипломат и историк.